Seznam občin departmaja Haute-Saône zajema 545 občin.

Haute-Saône